Single numer jeden w roku 1974 (USA)
 Single numer jeden w roku 1974 (Japonia)

Zobacz też